Zkratka CIPA může mít více významů:
 CIPA (fotografie) –  japonská organizace pro spolupráci v oblasti fotografie a fotoaparátů
 CIPA (instituce) – vědecký výbor ISOMOS pro dokumentaci kulturního dědictví